Па́вловское шоссе:
 Павловское шоссе — шоссе в Павловске.
 Павловское шоссе — шоссе в Пушкине.
 Павловское шоссе — шоссе в посёлке Форносово Тосненского района Ленинградской области.